Tarabya peut désigner :

 Tarabya, un quartier d'Istanbul
Tarabya est aussi un titre royal birman, porté notamment par :

 Royaume de Sagaing :
 Tarabya I (1299-1340)
 Tarabya II (1321–1353)
 Royaume d'Ava :
 Tarabya Swasawke (1331–1401)
 Tarabya (1368-1401)

Homonymie dynastique